L'acronyme CIPPA peut désigner :
 la Coordination internationale entre psychothérapeutes psychanalystes s'occupant de personnes avec autisme et Membres associés
 le Cycle d'Insertion Professionnelle par l'Alternance
le Centre International de Préparation Physique en Altitude (centre oxygénation) de Briançon

Homonymie